Il existe plusieurs cimetières du Sud : 
 Le cimetière du Sud à Cologne
 Le cimetière du Sud à Kiel
 Le cimetière du Sud à Leipzig
 Le cimetière du Sud à Lille
 Le cimetière du Sud à Munich, également connu sous le nom d'ancien cimetière du Sud
 Le cimetière du Sud à Nancy
 Le cimetière du Sud à Nuremberg
 Le cimetière du Sud à Paris, également connu sous le nom de cimetière du Montparnasse
 Le cimetière du Sud à Wiesbaden